Kuuttartorsuaq bezeichnet:
 Kuuttartorsuaq (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuuttartorsuaq (Fluss), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kuuttartorsuaq (See, Aasiaat Nunaat, nördlich), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kuuttartorsuaq (See, Aasiaat Nunaat, südlich), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kuuttartorsuaq (See, Saqqarliit), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kuuttartorsuaq (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland